Cemetery steht für:
 Cemetery, Lied (1997) vom Album Freak Show von Silverchair
 Cemetery, Lied (2011) vom Album Young Pilgrim von Charlie Simpson
 Cemetery, Lied (2018) vom Album Solastalgia von Missy Higgins

Siehe auch:
 Friedhof
 Cemetery Bay
 Cemetery Flats
 Cemetery Island
 Cemetery Lake